Hommelhoff ist der Name von:

 Peter Hommelhoff (* 1942), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Wissenschaftsmanager
 Peter Hommelhoff (Physiker) (* 1974), deutscher Experimentalphysiker